Онучин — русская фамилия. Известные носители:

 Онучин, Алексей Павлович (1934—2021) — физик, лауреат премии имени П. А. Черенкова
 Онучин, Александр Николаевич (род. 1962) — историк.
 Онучин, Вячеслав Николаевич (род. 1964) — футболист.
 Онучин, Михаил Васильевич (1903—1943) — Герой Советского Союза.